Gord, série de bande dessinée créée par Franz et Christian Denayer;
Gord la Fripouille est le héros de plusieurs romans et nouvelles situés dans l’univers de Faucongris, créé par Gary Gygax;
Gord, site archéologique à Compiègne (Oise), a donné son nom au Groupe de Gord.